Joseph Carroll McCormick – religioso statunitense
Joseph F. McCormick – politico statunitense
Joseph M. McCormick – politico e imprenditore statunitense
Joseph Wallace McCormick detto Joe – hockeista su ghiaccio statunitense